Adelopygus är ett släkte av skalbaggar. Adelopygus ingår i familjen stumpbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stumpbaggar
Adelopygus